Thomas Hamacher (né en 1964), physicien allemand
 Werner Hamacher (1948-2017), traducteur, philosophe post-structuraliste et théoricien de la littérature allemand
 Willy Hamacher (1865-1909), peintre allemand de paysage marin